AfterBurn (Афтебёрн) — плагин для 3D Studio Max, разработанный компанией Sitni Sati и предназначенный для создания объёмных спецэффектов в пакете 3ds Max. Последняя версия — 4.2.2.

Обзор 
С помощью AfterBurn возможно создание фотореалистичных эффектов облаков, воды, огня, дыма, пыли, тумана, расплавленного металла, взрыва и др.

Интеграция с 3ds Max 
Частицы AfterBurn устроены по принципу стандартных частиц Particle system в 3ds Max. Каждая испускаемая частица создаёт эффект объёма вокруг своего центра. Когда сотни и тысячи частиц соединяются вместе, достигается желаемый эффект (клубы дыма или пара). Большинство параметров AfterBurn можно анимировать, например, задавать изменение размера частиц, изменять траекторию движения, область распространения и др. Плагин совместим с дополнением «Thinking Particles» и модулем «Particle Flow», который включён в состав 3ds Max. Несмотря на то, что AfterBurn подходит для моделирования взрывов газа и клубов густого дыма, он не годится для создания языков пламени. Для этой цели в 3ds Max есть плагин FumeFX, посредством которого достигается максимальная реалистичность отображения пламени.

Особенности 
Почти каждый объёмный эффект AfterBurn может быть настроен индивидуально для пользователя. Анимированные частицы могут менять цвета и размер в течение времени, или изменить плотность и прозрачность. Например, при создании эффекта взрыва частицы могут изменяться в размере; цвет переходить от ярко-жёлтого до красного и в завершении пепельно-серого/чёрного; в начале анимации движение частиц будет быстрым, а в конце замедляться, полностью повторяя динамику естественного взрыва.

Фильмы, в которых использовался AfterBurn 
 Полёт Феникса
 Час расплаты
 Дракула 2000
 Армагеддон
 Скуби-Ду 2
 Coronado
 К-19

Игры в которых использовался AfterBurn 
 Dante’s Inferno
 Warcraft III
 StarCraft

Примечания

Литература 
 Бондаренко С. В. Плагины для 3ds Max в примерах. — М.: «КомБук», 2004. — 608 с. — ISBN 5-94740-010-3.

Ссылки 
 Официальный сайт компании Sitni Sati
 Энциклопедия плагинов для 3ds Max

Программы трёхмерного моделирования
Визуализация
Трёхмерная графика
Спецэффекты
Системы рендеринга
Плагины